

Sigle 
 Voice Broadcast Service
 Vanuatu Bureau of Standards

Codici 
 VBS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Brescia-Montichiari (Italia)

Informatica 
VBScript